Hécourt (Eure)
 Hécourt (Oise)